Объединённая Арабская Республика принимала участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) в девятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

Спорт в Египте в 1964 году
Страны на летних Олимпийских играх 1964 года